El término Porma puede referirse a:

 España, provincia de León
 Río Porma, cauce fluvial (río);
y lo relacionado con este río
 Valle del Porma, valle por el que transcurre el río;
 Embalse del Porma, cuerpo hidrográfico (embalse artificial);

Apellido
 Porma (apellido)
 del Porma (apellido)